Ehrenkranz steht für:

 eine Auszeichnung, siehe Lorbeerkranz
 Benjamin Wolf Ehrenkranz, Geburtsname von Welwel Zbarzer (1826–1883), Dichter des Ostjudentums

Siehe auch:
 Ährenkranz
 Ehrenkränzlein